Натуральне число 1529
 1529 рік до нашої ери
 1529 рік нашої ери